

Patronymes 
Zelinski (masculin ; ) ou Zelinskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Volodymyr Zelensky, homme d'État ukrainien
 Indrek Zelinski (1974-), ancien footballeur estonien.
 Nikolaï Zelinski (1861-1953), chimiste russe.
 (3042) Zelinsky, astéroïde nommé d'après le suivant.
 David S. Zelinsky, un mathématicien et astronome.

Astronomie 
 Zelinskiy (cratère), cratère lunaire.

Voir aussi 
 
 

Patronyme russe